David Hennessy ist der Name folgender Personen:

* David Hennessy (Polizeibeamter) (1858–1890), US-amerikanischer Polizeibeamter 
 David Hennessy, 3. Baron Windlesham (1932–2010), britischer Politiker
 David Valentine Hennessy (1858–1923), australischer Politiker und Philanthrop